— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1601—1871). Токусима-хан располагался в провинциях Ава и Авадзи (современные префектуры Токусима и Хёго) на острове Сикоку.

Краткая история 

Административный центр княжества — замок Токусима (современный город Токусима, префектура Токусима).

Доход хана:

256 000 коку риса

Княжество управлялось родом Хатисука, который принадлежал к тодзама-даймё и имел статус . Глав рода имели право присутствовать в большой зале аудиенции сёгуна.

Дочерний хан — Томида-хан (1678—1725)

Токусима-хан был ликвидирован в 1871 году.

Правители княжества

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии